Mobile XFM är ett digitalt ljudformat som är extremt komprimerat. Ljudfiler i detta format blir avsevärt mindre än motsvarande filer i MP3 format. Ljudformatet är utvecklat av ett företag med namnet Beatnik (ej att förväxla med Betanikrörelsen) och avkodas med hjälp av en programvara kallad Beatnik Mobile Music Player. Tanken med ljudformatet är bland annat att kunna erbjuda nerladdning av musik till GSM-telefoner med stöd för GPRS.

Filformat